

Cinéma
 Cold Blood (Deadfall), est un film américain de Stefan Ruzowitzky, précédemment intitulé Kin et Blackbird, sorti le 2 novembre 2012.

Musique
 Cold Blood est un groupe américain de rock/jazz/soul formé en 1968.
 Cold Blood est une chanson de Geraldine Hunt (1972).
 Cold Blood est une chanson de Peter Tosh extraite de l'album Wanted: Dread and Alive (1981).
 Cold Blood est une chanson de Kix extraite de l'album Blow My Fuse (1988).
 Cold Blood est une chanson de Yo Gotti extraite de l'album I Am (2013).

Télévision
 Cold Blood, titre original de La Révolte des intra-terrestres, deuxième partie, est le neuvième épisode de la cinquième saison de la deuxième série de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who.
 Cold Blood est une série télévisée britannique.

Chorégraphie 
 Cold Blood, chorégraphie de Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael et le collectif Kiss & Cry, texte de Thomas Gunzig.